Zator (stad) (Polen)
 Zator (gemeente) (Polen)
 het voormalige hertogdom Zator

 Zátor, gemeente in Tsjechië